Scharmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Scharmann (1928–2012), deutscher Physiker
 Lena Große Scharmann (* 1998), deutsche Volleyballspielerin
 Michael Scharmann (* 1974), Oberbürgermeister der Stadt Weinstadt 
 Peter Scharmann (* 1950), österreichischer Rennfahrer
 Theodor Scharmann (1907–1986), schweizerisch-deutscher Wirtschafts- und Sozialpsychologe

Scharmann ist des Weiteren der Name von
 Dörries Scharmann Technologie (gegründet 1884), deutscher Werkzeugmaschinenhersteller, aktuell zur Starrag Group gehörig
 Kliner, Lang and Scharmann, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Sharman
 Tscharmann